NTP kan syfta på:

 NTP – inom fysik en tidigare benämning Normal Temperature and Pressure, se Standardtryck och -temperatur
 NTP – inom datorteknik, se Network Time Protocol

Akronymer